Jonas Bergström är namnet på flera personer:

Jonas Bergström (född 1929), läkare, docent, svärson till konstnären Evald Björnberg
Jonas Bergström (skådespelare), skådespelare född 1946 
Jonas Bergström (jurist), jurist och tidigare partner till Prinsessan Madeleine född 1979